Нім:

 Нім — місто у Франції.
 Нім — дерево.
 Нім (футбольний клуб)